

Населені пункти та їхні частини
 Сохи — село в гміні Звежинець Замойського повіту Люблінського воєводства
 Сохи — село в гміні Ілово-Осада Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сохи — частина міста Стальова Воля в Стальововольському повіті Підкарпатського воєводства
 Сохи — частина міста Вісла в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Сохи — частина села Бриська Воля (Бжиська-Воля) в гміні Курилувка Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Сохи — частина села Червона Воля в гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Сохи — частина села Станіславово в гміні Збуйна Ломжинського повіту Підляського воєводства

Сохи — колишнє село в Дубровицькому районі Рівненської області.

Див. також 
 Сехи — давня назва села Томашгород, Рівненська область,  Сарненський район

Примітки